Граф Каліостро — відомий містик і авантюрист.
 Граф Каліостро (повість) — повість написана Олексієм Миколайовичем Толстим (1921).
 Графиня Каліостро — авантюрний роман Моріса Леблана про пригоди Арсена Люпена та дочки графа Каліостро (1924).
 Замок Каліостро — перший повнометражний аніме-фільм Хаяо Міядзакі, випущений у 1979 році.